Glaucha ist der Name folgender Orte in Deutschland:
 Glaucha, Ortsteil von Halle (Saale), Sachsen-Anhalt
 Glaucha (Jahnatal), Ortsteil von Jahnatal im Landkreis Mittelsachsen, Sachsen
 Glaucha (Zschepplin), Ortsteil von Zschepplin im Landkreis Nordsachsen, Sachsen